Miejscowości w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica:
 Pobyłkowo Duże – wieś
 Pobyłkowo Duże – kolonia

Zobacz też 
 Pobyłkowo